Villa Emma steht für:
 Villa Emma (Niederlößnitz), preisausgezeichnete Villa in Radebeul-Niederlößnitz, Sachsen
 Villa Emma (Nonantola), 1942/43 Zufluchtsort für 73 jüdische Kinder, Italien
 Villa Emma (Oberlößnitz), denkmalgeschütztes Mietshaus in Radebeul-Oberlößnitz, Sachsen
 Villa Emma (Serkowitz), denkmalgeschützte Villa in Radebeul-Serkowitz, Sachsen
 Villa Emma, andere Bezeichnung der Villa Münz bei Opatija, Kroatien
 Villa Emma, eine Villa in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, siehe Vorwerkpark